Welsh Senior League 1893–94 var den tredje sæson af den walisiske fodboldliga Welsh Senior League. Ligaen havde deltagelse af ni hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Imidlertid lykkedes det ikke at gennemføre alle kampene, og det er uklart om der blev kåret en mester.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Welsh Football Data Archive – Welsh Senior League Tables 1893-94

Noter 

Sæsoner i Welsh Senior League
Fodbold i 1893
Fodbold i 1894